Tatsuno se poate referi la:

 Municipul Tatsuno, o localitate în Japonia, în prefectura Hyōgo.
 Orașul Tatsuno, o localitate în Japonia, în districtul Kamiina al prefecturii Nagano.